Conrad Ansorge (Buchwald, Silèsia, 1862 – Berlín, 1930), pianista i compositor
 Max Ansorge (Striegau, 1862 - Namstau, Schleswig, 1940), cantor, organista i compositor